Carangola kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carangola (ort), Minas Gerais, 
 Carangola (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar